Auguststraße ist der Name mehrerer Straßen:

 Auguststraße (Berlin), dazu Berlin – Auguststraße, Film
 Auguststraße (Braunschweig)

Siehe auch:
 Augustinerstraße
 Augustusstraße